Di Gregorio ist der Familienname folgender Personen

 Baldo di Gregorio (* 1984), deutsch-italienischer Fußballspieler
 Emanuele Di Gregorio (* 1980), italienischer Leichtathlet
 Javier di Gregorio (* 1977), chilenischer Fußballspieler
 Rémy Di Grégorio (* 1985), französischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 De Gregorio
 Gregorio
 DiGregorio